Juana Plantagenet puede referirse a:
 Juana de Inglaterra (1165-1199): Hija de Enrique II; reina consorte de Sicilia por su matrimonio con Guillermo II.
 Juana de la Torre: Hija de Eduardo II; reina consorte de Escocia por su matrimonio con David II.